

Patronyme 

 Afonso Alves Martins Junior (1981- ), footballeur brésilien ;
 Afonso Martins (1973-), footballeur professionnel portugais ;
 Ana Maria Guerra Martins (1963-), juriste portugaise ;
  (1986-), mannequin, actrice et présentatrice de télévision portugaise ;
 Ângelo Martins (1930-2020), footballeur portugais ;
 Antonio Angles Martins (1966- ), criminel hispanique brésilien ;  
 António Martins (1913-?), footballeur portugais.
 Antonio Martins (1963-), athlète français.
 Armando Martins (1905-?), footballeur portugais.
 Carlos Jorge Neto Martins (1982-), footballeur professionnel portugais.
 Cícero Dantas Martins (1838 - 1903), homme politique et latifondiste brésilien ;  
 Corentin Martins (1969-), footballeur professionnel français.
 Daniel Martins (?-), athlète handisport brésilien ;  
 Fábio Martins (1993-), footballeur portugais.
 Fernando Martins de Bulhões (1195-1231), originaire de Lisbonne, en religion Frère Antoine, vénéré sous le nom de Saint Antoine de Padoue.
 Gabriel Vinícius de Oliveira Martins (1992-), réalisateur brésilien ;  
 Gelson Martins (1995-), footballeur portugais.
 Geraldo Martins, économiste et homme d'État bissau-guinéen.
 Inácio Martins (1531-1598), jésuite portugais et prédicateur
 Jean-Pierre Martins (1971-), musicien et acteur franco-portugais.
 João Baptista Martins (1927-1993), footballeur portugais.
 João Cleofas Martins (1901-1970), photographe et écrivain cap-verdien
 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894), homme politique et scientifique social du Portugal sous la monarchie.
 John Martins (1950-), boxeur nigérian.
 José Manuel Martins (1906-?), footballeur portugais.
 José Martins da Silva (1936-2015), prélat catholique brésilien.
 Luís Miguel Fontes Martins (1972-), footballeur professionnel portugais.
 Luzia Maria Martins (1927-2000), actrice et dramaturge portugaise.
 
 Obafemi Martins (1984-), footballeur professionnel nigérian.
 Ovídio Martins (1928-1999), poète et journaliste cap-verdien.
 Pedro Martins, (1970 -), footballeur et entraîneur professionnel portugais
 Pedro Martins (v. 1541-1598), jésuite portugais missionnaire et évêque au Japon.
 Salvador Martins (1932-), footballeur professionnel portugais.
 Sara Martins (1977-), actrice française.

Toponyme 

 Martins, un cratère d'impact sur la surface de Mercure ;
 Antônio Martins, une municipalité brésilienne ;
 Inácio Martins, une municipalité brésilienne;
 Silveira Martins, une municipalité brésilienne ;
 Martins, une ville brésilienne de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Coronel Martins, une ville brésilienne de l'ouest de l'État de Santa Catarina ;
 Saint Martins, une paroisse canadienne du comté de Saint-Jean, au sud-est du Nouveau-Brunswick.

Autres 
 Martin's, une marque de bière
 Mārtiņš, un dieu de la mythologie lettonne
 Deu-la-Deu Martins, un personnage légendaire du  de la ville de Monção (Portugal).

Voir aussi 
 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien